

Готорн — місто, штат Каліфорнія
 Готорн — місто, штат Флорида
 Готорн — місто, штат Нью-Джерсі
 Готорн — місто, штат Вісконсин
 Готорн — переписна місцевість, штат Невада
 Готорн — переписна місцевість, штат Нью-Йорк